Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die China Open 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, welche in zwei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nahmen 16 Spieler im Einzel und 2 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die am 30. September und 1. Oktober 2017 stattfand. Im Doppel wurde lediglich ein Match gespielt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 45 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 35 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Peking